Ranzania — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
  — род двудольных растений, включающий единственный вид ранзания японская (Ranzania japonica).
  — род лучепёрых рыб, включающий единственный вид овальная луна-рыба (Ranzania laevis).
 Ranzania — монотипный род жуков с единственным видом Ranzania bertolonii, в настоящее время считающийся синонимом Rhamphorrhina bertolonii.